Сэнфорд Робинсон Гиффорд (; 1823—1880) — американский художник-пейзажист. Участник школы реки Гудзон.

Биография 
Родился 10 июля 1823 года в местечке Гринфилд в семье владельца чугунолитейного завода.

Детство провел в городе Гудзон.

Учился в 1842—1844 годах в Брауновский университет. В 1845 году переехал в Нью-Йорк для изучения искусства. Здесь он изучал под руководством британского акварелиста и учителя рисования Джона Смита — рисование, перспективу и анатомию. Также изучал здесь человеческое тело в анатомических классах Медицинского колледжа и рисование в Национальной академии дизайна.

В 1847 году Гиффорд был достаточно опытен в живописи и выставлял свои первые пейзажные работы в Национальной академии, куда был избран адъюнктом в 1851 году и академиком — в 1854 году. После этого Гиффорд целиком посвятил себя пейзажной живописи, став одним из лучших художников школы реки Гудзон.

Как и большинство художников Гудзоновской школы, Гиффорд, много путешествовал, побывав в Новой Англии в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Затем он посетил Европу, где с 1855 по 1857 годы изучал европейское искусство и делал эскизы для своих будущих картин. Во время этой поездки он встретился и много путешествовал с Альбертом Бирштадтом и Ворсингтоном Вайтриджем. После возвращения в США Гиффорд посетил Вермонт, где создал ряд картин.

Затем участвовал в Гражданской войне — служил в Армии союза капралом 7-го полка полиции в Нью-Йорке.

Летом 1867 года Гиффорд провел большую часть своего времени работая над картинами в Нью-Джерси, в частности, на Санди-Хук и в Лонг-Брэнч.

Следующее своё путешествие вместе Джервисом Макэнти и его женой, художник совершил по Европе в 1868 году. В 1869 году, оставив Макэнти, Гиффорд ездил на Ближний Восток, побывав в Египте.

Затем, вернувшись в США, в 1870 году он посетил Скалистые горы в компании с Ворсингтоном Вайтриджем и Джоном Кенсеттом. Вернувшись в свою студию, Гиффорд создал ряд новых произведений, созданных по эскизам этого путешествия.

Умер 29 августа 1880 года в Нью-Йорке от малярийной лихорадки.

В память о художнике Метрополитен-музей провел в Нью-Йорке мемориальную выставку  художника. Каталог работ Гиффорда был опубликован вскоре после его смерти и включил свыше

Некоторые работы

Примечания

Ссылки 
 Sanford Robinson Gifford (1823—1880) 
 Sanford Robinson Gifford Gallery 
 Сэнфорд Робинсон Гиффорд
 Художник-пейзажист Сэнфорд Робинсон Гиффорд

Художники США XIX века
Художники-пейзажисты США
Участники Гражданской войны в США (северяне)
Художники школы реки Гудзон